Подгорное () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Село расположено на реке под названием Кальмиус.

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: —

З: Кипучая Криница, Родниково

ЮЗ: Раздольное (ниже по течению Кальмиуса)

Ю: город Комсомольское, Весёлое (ниже по течению Кальмиуса)

С: Старобешево (выше по течению Кальмиуса)

СВ: Петровское, Ребриково, Береговое (все три выше по течению Кальмиуса), Новокатериновка, Прохоровское

В: Ленинское

ЮВ: Войково, Новозарьевка, Зелёное, Андреевка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 323 человека.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424586003. Почтовый индекс — 87242. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87242, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Петровское, ул. Центральная, 1а

Примечания

Ссылки 
 Подгорное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района